Armie posiadające w nazwie liczbę 6:
 6 Armia (II RP)
 6 Armia (III Rzesza)
 6 Armia (Austro-Węgry)
 6 Armia Pancerna SS
 6 Armia Pancerna (ZSRR)
 6 Gwardyjska Armia Pancerna
 6 Armia (Imperium Rosyjskie)
 6 Armia (RFSRR)
 6 Armia (USA)
 6 Armia (ZSRR)